Wólka (powiat Bartoszycki), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Bartoszycki
 Wólka (powiat Gołdapski), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Gołdapski
 Wólka (powiat Kętrzyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Kętrzyński
 Wólka (powiat Olsztyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olsztyński
 Wólka (powiat Piski), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Piski
 Wólka (Groot-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Słupecki
 Wólka (powiat Aleksandrowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Aleksandrowski
 Wólka (powiat Lipnowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Lipnowski
 Wólka (powiat Rypiński), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Rypiński
 Wólka (gemeente Poddębice), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Poddębicki, in de gemeente Poddębice
 Wólka (gemeente Wartkowice), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Poddębicki, in de gemeente Wartkowice
 Wólka (powiat Krasnostawski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Krasnostawski
 Wólka (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski
 Wólka (powiat Lubelski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski
 Wólka (powiat Łukowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Łukowski
 Wólka (powiat Lipski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Lipski
 Wólka (powiat Płocki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Wólka (powiat Warszawski Zachodni), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Warszawski Zachodni
 Wólka (powiat Węgrowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Węgrowski
 Wólka (powiat Białostocki), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki
 Wólka (powiat Bielski), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Bielski
 Wólka (powiat Grajewski), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Grajewski
 Wólka (powiat Hajnowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Hajnowski
 Wólka (gemeente Sidra), een gehucht in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski, in de gemeente Sidra
 Wólka (gemeente Suchowola), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski, in de gemeente Suchowola
 Wólka (gemeente Bakałarzewo), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Suwalski, in de gemeente Bakałarzewo
 Wólka (gemeente Filipów), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Suwalski, in de gemeente Filipów
 Wólka (Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski
 Wólka (powiat Krośnieński), een plaats in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Krośnieński
 Wólka (powiat Niżański), een plaats in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Niżański
 Wólka (powiat Jędrzejowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowski
 Wólka (powiat Konecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Konecki
 Wólka (West-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kołobrzeski